Autostrada A60 – autostrada italiana
 Autostrada A60 – autostrada tedesca, il cui nome originale è Bundesautobahn 60